Lago Piso
Piso – cognomen romano
Piso – località del Kentucky
Peso filippino – moneta ufficiale della Repubblica delle Filippine